Canaletto steht für:

 Canaletto (La Spezia), Vorort von La Spezia in Italien
 (8123) Canaletto, Asteroid des Hauptgürtels

Künstlername:
 Giovanni Antonio Canal (1697–1768), italienischer Maler
 Bernardo Bellotto (1722–1780), italienischer Maler, Neffe von Canal 

Siehe auch:
 Canaletto-Blick